Fernando Pereira (cantor) — cantor português
Fernando Pereira (fotógrafo) — activista português do Greenpeace
Fernando Pereira (militar) — político de São Tomé e Príncipe

Desambiguações de antropônimos